Jamie Anderson peut faire référence à : 

 Jamie Anderson (1842-1905), un golfeur écossais  ;
 Jamie Anderson (née en 1990), une snowboardeuse américaine.
 Jamie Anderson (née en 1991), un joueur de rugby à XIII australien.